Greenwell ist der Familienname folgender Personen:

 Dora Greenwell (1821–1882), britische Dichterin
 Emma Greenwell (* 1989), US-amerikanische Schauspielerin
 Garth Greenwell (* 1978), US-amerikanischer Schriftsteller
 Jack Greenwell (1884–1942), englischer Fußballspieler und -trainer
 Peter Greenwell (1929–2006), englischer Komponist, Arrangeur und Pianist

Sonstiges:

 Greenwell-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika

en:Greenwell